Salacia est un nom :
 Salacie, en latin Salacia, ae, la déesse de la Mer, dans la mythologie romaine ;
 Salacia (plante), le genre végétal, de la famille des Celastraceae ;
 Salacia (cnidaire), le genre de méduses de la famille des Sertulariidae
 (120347) Salacie, un gros objet transneptunien de la famille des cubewanos.